Sportfördergruppe steht für:
 Sportfördergruppe der Bundespolizei
 Sportfördergruppe der Bundeswehr
 Sportfördergruppe der hessischen Polizei
 Sportfördergruppe der mecklenburg-vorpommerschen Polizei
 Sportfördergruppe der Polizei Brandenburg
 Sportfördergruppe der rheinland-pfälzischen Polizei
 Sportfördergruppe der thüringischen Polizei